Prins Sverre Magnus av Norge, född 3 december 2005, är son och det yngsta barnet till kronprins Haakon Magnus av Norge och kronprinsessan Mette-Marit av Norge. Han är kronprinsparets andra gemensamma barn, och kronprinsessans tredje.

Han är nummer tre i den norska tronföljden, efter sin far och sin äldre syster, prinsessan Ingrid Alexandra. Han kommer dock inte att tituleras Hans Kungliga Höghet, prinsens födelsedag blir inte officiell flaggdag, och ingen salut kommer att skjutas vid framtida födelsedagar.

Prins Sverre Magnus föddes på Rikshospitalet i Oslo klockan 10.45 lördagen 3 december 2005. Han var 52 centimeter lång och vägde 3944 gram. Namnet offentliggjordes av den norske kungen och kronprinsen vid en extrainsatt statsråd (ekstraordinært statsråd) på kungliga slottet i Oslo måndagen 5 december 2005 klockan 9. Norges statsminister Jens Stoltenberg meddelade namnet till pressen som var samlad utanför slottet efter statsrådet.

Prinsen döptes av biskop Ole Christian Kvarme i slottskapellet i Oslo den 4 mars 2006. Hans faddrar var drottning Sonja av Norge, drottning Máxima av Nederländerna, kronprins Pavlos av Grekland, prinsessan Rosario av Bulgarien, Espen Høiby, Bjørn Stensland och Marianne Gjellestad.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 
Från kungliga familjens webbsida:
 Information om prinsen

Huset Oldenburg
Norska prinsar
Födda 2005
Män
Levande personer
Personer från Oslo
Personer i Norge under 2000-talet

de:Haakon von Norwegen#Kinder